Buzzer beater peut désigner plusieurs sujets :
 Buzzer beater : un terme de basket-ball
 Buzzer Beater : manga de Takehiko Inoue